Vijzel (waterschroef), een variant op de schroef van Archimedes
 Vijzel (vermaler), een beker met stamper die gebruikt wordt om te vermalen en vermengen
 Dommekracht, een zware schroefspil in een blok die, door te draaien, langzaam omhooggaat
 Hydraulische cilinder, voor het heffen van lasten
 Cobek, vijzel uit de Indonesische keuken